Hazelton (Dakota del Nord)
 Hazelton (Idaho)
 Hazelton (Kansas)